Het wereldkampioenschap handbal voor junioren is het officiële handbal toernooi voor teams onder-20. Het toernooi wordt georganiseerd door de Internationale Handbalfederatie sinds 1977 en vindt om de twee jaar plaats.

Toernooien

¹ Bij de wereldkampioenschappen van 1979 en 1981 werd de titel niet in een finalewedstrijd beslist, maar met een finalepoule.

Medaillespiegel 

 IHF beschouwt Rusland als de erfgenaam van de records van de Sovjet-Unie.
 IHF beschouwt Duitsland als de erfgenaam van de records van West-Duitsland.

Deelnemende landen

Zie ook
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen onder 18
 Europees kampioenschap handbal vrouwen onder 19

Externe links
 Details
 Wereldkampioenschap handbal voor junioren vrouwen op IHF